Аданката има више значења:
 Аданката (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Аданката (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Аданката (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Аданката (Јаломица), општина у округу Јаломица у Румунији
 Општина Аданката (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији